Deniz Kadah (Turquía; 2 de marzo de 1986) es un futbolista turco. Su posición es la de delantero y actualmente juega para el Altay SK de la TFF Primera División de Turquía.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido jugado el .

Fuente: Soccerway

Referencias 

Futbolistas de Turquía
Futbolistas del Fortuna Düsseldorf en los años 2000
Futbolistas del Fortuna Düsseldorf II
Futbolistas del VfB Lübeck
Futbolistas del Hannover 96 en los años 2010
Futbolistas del Çaykur Rizespor Kulübü
Futbolistas del Göztepe Spor Kulübü
Futbolistas del Altay Spor Kulübü